Чемпіонат Сан-Марино з футболу 1986—1987 — 2-й сезон чемпіонату Сан-Марино з футболу. Найкращі 4 клуби брали участь у плей-оф для визначення чемпіона. Останні 2 клуби вибували до Серії А2. У наступному сезоні чемпіонат розширився до 10 клубів, тому путівку до Серії А1 отримали 3 клуби Серії А2.

Учасники 

У чемпіонаті брали участь 9 команд.

Турнірна таблиця

Плей-оф

Півфінал

Фінал

Посилання 
 Чемпіонату Сан-Марино 1986—1987 на RSSSF 
 Офіційний сайт чемпіонату Сан-Марино 

1986–1987
Сан-Марино
Сан-Марино